Наумов, Алексей Фёдорович:
 Наумов, Алексей Фёдорович (1918—1998) — советский дипломат.
 Наумов, Алексей Фёдорович (1923—1943) — танкист, Герой Советского Союза.